Football Club Mamer 32
 FC Mamer 32 (féminines)

Homonymie de clubs sportifs